Аро́ка (; ) — власна назва.

Топоніми

Арока 
 Арока (парафія) 
 Арока і Бургу
 Ароцький монастир